Core i7 es una nomenclatura que designa procesadores de gama alta de la marca Intel:

 Intel Core i7 basados en la microarquitectura Nehalem. Es la primera generación de esta familia de procesadores, lanzada a finales de 2009.
 Intel Core i7 basados en la microarquitectura Sandy Bridge. Es la segunda generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2011 y descontinuada en 2012.
 Intel Core i7 basados en la microarquitectura Ivy Bridge. Es la tercera generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2012
 Intel Core i7 basados en la microarquitectura Haswell. Es la cuarta generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2013
 Intel Core i7 basados en la microarquitectura Broadwell. Es la quinta generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2014.
 Intel Core i7 basados en la microarquitectura Skylake. Es la sexta generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2015.
 Intel Core i7 basados en la microarquitectura Kaby Lake. Es la séptima generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2016.
 Intel Core i7 basados en la microarquitectura Coffee Lake. Es la octava y novena generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2017.
 Intel Core i7 basados en la microarquitectura Comet Lake. Es la décima generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2019.
 Intel Core i7 basados en la microarquitectura Rocket Lake-S (Cypress Cove). Es la undécima generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2021.
 Intel Core i7 basados en la microarquitectura Alder Lake (Golden Cove + Gracemont). Es la duodécima generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2021.
 Intel Core i7 basados en la microarquitectura Raptor Lake-S. Es la decimotercera generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2022.
 Intel Core i7 basados en la microarquitectura Meteor Lake. Es la decimocuarta generación de esta familia de procesadores, que será lanzada en 2023-24?.